Kaur (naam), voor vrouwelijke Sikhs verplicht als laatste naam
 Kaur (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Bengkulu
 Kaur Selatan, een onderdistrict van regentschap Kaur
 Kaur Utara, een onderdistrict van regentschap Kaur
 Kaur Tengah, een onderdistrict van regentschap Kaur
 Kaur (taal), een taal